Honda CB1300 (CB1300 SUPER FOUR, CB1300SF, изнач. BDSM3) — мотоцикл, флагман компании Honda.
Относится к стандартным (классическим) дорожным мотоциклам класса Universal Japanese Motorcycle (UJM). Является продолжателем линейки мотоциклов Honda проекта BigOne.

В середине 90-х из-за жесткой конкуренции среди мото производителей (Suzuki, Yamaha, Kawasaki) в классе больших дорожных «классиков» компания Honda была вынуждена пересмотреть выпускающуюся с ноября 1992 года «литровую» модель CB1000 Super Four (SC30) проекта BigOne, начавшегося еще в 1969 году с модели Honda Dream CB750 Four. Новая модель CB1300SF была визуально похожа на предшественника и сохранила все признаки стандартного «классического» мотоцикла — трубчатая рама, «открытый» двигатель, металлический бак большого объема, круглая фара, два амортизатора в задней подвеске, четырехцилиндровый рядный двигатель.

Первое поколение SC40 — 1998г 

В 1997 году на 32-м Токийском автосалоне компания Honda представила новую модель большого классического мотоцикла, взамен предыдущей модели CB1000 Super Four (SC30).

В феврале 1998 года стартовали продажи CB1300 (CB1300Fw) на внутреннем рынке Японии. Четырехцилиндровый карбюраторный двигатель, объемом 1284 см3 (тип SC38E), был взят с модели X4 (SC38).
В задней подвеске была использована оригинальная «автомобильная» конструкция на параллельных рычагах, работающая с двумя амортизаторами, которая обеспечивала прогрессивную характеристику.

Каждый год модель получала небольшие обновления и новые цветовые гаммы и продавался до 2002 года включительно только на территории Японии.

В 1999 году модель (SC1300Fx) получила центральную подножку и регулятор жесткости передней вилки.

В 2000 году модель (SC1300Fy) получает серебристую окраску радиатора двигателя и золотистый цвет тормозных суппортов вместо черного, оранжевую подсветку приборов вместо голубой.

В 2001 году модель (SC1300F1) получает четырехпоршневые тормозные суппорты Nissin вместо шестипоршневых.

Также, в 2001 году в честь WGP500 ограниченным тиражом 500 шт была выпущена модель CB1300SF SP отличающуюся одиночным титановым глушителем Moriwaki и расцветкой: в красный цвет были покрашены рама, сидение и переднее крыло. По бокам на сиденье была надпись — «Super Four».

В 2002 году в честь десятилетия проекта Big1 ограниченным тиражом была выпущена модель в сине-белой оригинальной раскраске модели CB1000 1992 года выпуска, так же как и предыдущий ограниченный выпуск с одиночным глушителем и надписью на сиденье «Super Four».

В конце 2002 года небольшая партия (около 500 штук) была продана в Европе под названием SC1300S/F SP (SC1300F2).

Максимальная скорость на японских версиях была искусственно ограничена до 180 км/ч в связи с местным законодательством.

Таблица 1. Модификации

Второе поколение SC54 — 2003г

2003г — CB1300F3/F4 
В январе 2003 года под именем CB1300 выходит новая версия мотоцикла (CB1300F3), практически неотличимая внешне, но существенно отличающаяся технически от первого поколения:

 новый дизайн и конструкцию рамы,
 новый инжекторный двигатель (тип SC54E) с системой впрыска топлива PGM-FI,
 снижен сухой вес до 226 кг (246 кг у первого поколения) в частности за счет применения одного глушителя вместо двух,
 HISS иммобилайзер,
 новая приборная панель,
 уменьшена ширина передних и задних шин с 130 мм до 120 мм и с 190 мм до 180 мм соответственно,
 более тонкая передняя вилка (43 мм вместо 45 мм),
 новые колесные диски (пятилучевые вместо трехлучевых),
 передние тормозные суппорта четырехпоршневые вместо шестипоршневых,
 квадратные зеркала заднего вида вместо круглых,
 увеличен багажный отсек под сиденьем до 12 литров.

Новая модель начинает экспортироваться за пределы Японии, в том числе и в Россию.

Таблица 2. Модификации

2005-2006 гг. — CB1300_5/_6 
В 2005 году модель получает некоторые изменения (CB1300F5) и в дополнение к классической модели Super Four (CB1300SF) добавляется модель Super Bol D’Or (в Европе CB1300S, в Японии CB1300SB) с передним обтекателем и прямоугольной фарой.

Также начинаются продажи моделей с ABS, обозначаемые буквой «А».

В 2006 году ограниченным тиражом была выпущена модель Honda CB1300SA Bol D'or <ABS> Special edition, отличающаяся красной рамой и красным сиденьем.

Таблица 3. Модификации

2007-2008 гг. — CB1300_7/_8 
В 2007 году происходит очередное обновление модели (CB1300_7). Изменен  каталитический нейтрализатор для соответствия нормам выброса вредных газов 2007 года и изменена форма сидения. Изменена цветовая гамма раскраски моделей.

Выпускается четыре модификации: классическая с круглой фарой (CB1300/CB1300A) и Super Bol D’Or с полуобтекателем и квадратной фарой (CB1300S/CB1300SA). Модели с ABS обозначались буквой «А».

17 марта 2008 года все модели получают измененную систему впрыска PGM-FI и каталитический нейтрализатор для соответствия экологическим стандартам и впускной воздушный клапан IACV для улучшения стабильности оборотов двигателя.

17 апреля 2008 года было объявлено о выпуске ограниченного тиража в 500 шт модели CB1300 ABS Special Edition, отличающегося красным цветом рамы, переднего крыла и нижней части передней вилки, а также золотыми колесными дисками.

Таблица 4. Модификации

2009г - CB1300_9 
18 декабря 2008 года было заявлено об изменении раскраски моделей 2009 года.
Тип двигателя - SC54E-160, тип рамы - SC54-160

2010г - CB1300_A 
26 ноября 2009 года было объявлено о незначительном обновлении модельного ряда 2010 года. Модель получила снижения высоты сиденья на 10 мм и измененную ручку пассажира, вместо одной сзади по центру стало две по бокам. Так же изменилась форма заднего светодиодного фонаря и выходная мощность генератора.

Тип двигателя - SC54E-170, тип рамы - SC54-170.

С 2010 года в линейке мотоциклов CB1300 дополнительно к Super Four (CB1300/CB1300A) и Super Bol D’Or (CB1300S/CB1300SA) на территории Японии продается модель Super Touring (SB1300TA) с передним обтекателем увеличенного размера, большими пластиковыми боковыми кофрами по 29 литров каждый и ABS.

С 2010 года и по настоящее время в Европе продаются только туристическая модель с полуобтекателем Super Bol D’Or версии с ABS (SB1300SA). Классическая модель Super Four (CB1300) с круглой фарой и туристическая с боковыми кофрами Super Touring (CB1300T) выпускаются только для японского рынка.

Параллельно в линейке классических моделей CB компания Honda выпускает с февраля 2010 года модель CB1100 (SC65).

2011г - CB1300_B 
Тип двигателя - SC54E-170/180, тип рамы - SC54-180

4 ноября 2010 года было объявлено о выпуске ограниченных серий моделей CB1300 Super Bol D’Or <ABS> Special Edition (CB1300SA) и CB1300 Super Touring <ABS> Special Edition (CB1300TA), отличающихся оригинальной расцветкой: мотоцикл окрашен в белый цвет, крышка бензобака, тормозные суппорты и крышки двигателя окрашены в золотистый цвет, колесные диски — в белый. Также мотоциклы получили эксклюзивную объемную эмблему.

2012г 
Модели 2012 года получили изменение в расцветке: золотые колесные диски, тормозные диски и крышки двигателя.

9 ноября 2011 года было объявлено о выпуске ограниченной серии в 400 шт моделей CB1300 SUPER FOUR <ABS> Special Edition и CB1300 SUPER BOL D'OR <ABS> Special Edition, посвященных 20-летию проекта BigOne, отличающиеся специальными наклейками на бак и красными колпачками свечей.

Тюнинг

Основные конкуренты 
Yamaha XJR1300, Suzuki GSX1400 / GSF1200 Bandit / GSF1250S Bandit, Kawasaki ZRX1100 / ZRX1200R.

Интересные факты 
 Ни одна из модификаций модели CB1300 не продавалась официально на территории США.

 Модель «драгстера» X4 в Японии называется CB1300DC (SC38).

 Модель CB1300 Super Touring (CB1300ST) выпускалась только в версии с ABS и отличалась более дорогой комплектацией.

 В фильме Эволюция Борна в заключительной погоне Аарона и Марту преследуют сначала два полицейских, а потом и спецагент "Larks" 3 на белом мотоцикле Honda CB1000.
Также интересно заметить что в каждом бензобаке лежит пятачок на удачу

Примечания

Ссылки 
Официальный сайт на японском языке

The Honda CB1300/Honda X4 Website

За рулем. Классический классик: Honda CB1300

МотоДрайв 8(2010). Классика времени неподвластна

Каталог  запчастей Honda CB1300 SC40, Honda CB1300 SC54

Honda CB1300 на Motosvit.com

CB1300
Мотоциклы по алфавиту
Техника Японии